Der Begriff Trax stammt von einer Modellbezeichnung einer Laderaupe der Firma Caterpillar. In der Schweiz hat sich der Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch als Synonym für Laderaupe und Radlader durchgesetzt. Caterpillar selbst verwendet die Modellbezeichnung heute nicht mehr.

Siehe auch 
 Trax

Radlader
Kettenfahrzeug
Baumaschine